Prästholmen (Rånerivier), een Zweeds eiland in de Råneälven
Prästholmen (Lulerivier), een Zweeds eiland in de Lule
Prästholmen, een wijk van Boden